Norra Mellby kan syfta på:

 Norra Mellby socken – en socken i Skåne
 Norra Mellby landskommun –  en tidigare kommun i dåvarande Kristianstads län 1863–1951
 Norra Mellby församling – en tidigare församling i Lunds stift –2012
 Norra Mellby kyrka – en kyrkobyggnad i Norra Mellby kyrkby
 Norra Mellby – kyrkbyn i Norra Mellby socken, se Mellby, Hässleholms kommun
 Norra Mellby distrikt – ett distrikt i Hässleholms kommun och Skåne län 2016–
 Norra Mellby (naturreservat) – ett naturreservat i Hässleholms kommun